Tecumseh (cabdill shawnee) (1765-1813), líder dels shawnee 
 Tecumseh (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Tecumseh (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Guerra de Tecumseh, conflicte armat que va tenir lloc al Territori d'Indiana i va enfrontar els Estats Units i una confederació de